Podalirius, nom latin de Podalire, est employé de plusieurs façons en zoologie, pour des taxons de l'ordre des lépidoptères :
 il est l'épithète spécifique dIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) ;
 il est un synonyme de deux genres :
 Podalirius Swainson, 1833 est un synonyme junior objectif d'''Iphiclides Hübner, [1819] ;
 Podalirius  Gistel, 1848 est un synonyme junior objectif dHeliconius'' Kluk, 1780, et un homonyme junior du précédent.

Notes et références